Springen is een actie waarbij iemand van de grond komt. Zie:

 Springen (paardensport)
 Springen (film), een Belgische film van Jean-Pierre De Decker uit 1985
 Hoogspringen
 Verspringen

Zie ook
Sprong (doorverwijspagina)